

Geografia

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Bad Radkersburg

Zobacz też 
 ReGeDe